В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Сенді Коллінз і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Сьюзен Маскарін і Бетсі Нагелсен 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Сьюзен Маскарін /  Бетсі Нагелсен (фінал)
 Сенді Коллінз /  Шерон Волш (чемпіонки)

 Бет Герр /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Сьюзен Лео (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу